Северный (ранее Опытное хозяйство Истринское) — посёлок сельского типа в Лучинском сельском поселении Истринского района Московской области.

Расположен на правом берегу реки Истры, примерно в 3 км на северо-запад от райцентра Истра, высота над уровнем моря 173 м. В посёлке находится центральная усадьба совхоза «Истринский», ближайшие населённые пункты: примыкающее на юге Никулино и в 1,5 км севернее Бабкино.

С Истрой посёлок связан автобусным сообщением (автобус № 32, 33).

Население

Примечания

Ссылки 
  ЛУЧИНСКИЙ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 Сельское поселение Лучинское
 Опытное хозяйство Истринское на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра